Deux sièges furent effectués en Nouvelle-Écosse/Acadie pendant la Troisième guerre intercoloniale toutes deux remportées par la Grande-Bretagne
 Le Siège d'Annapolis Royal en 1744 entre la France et la Grande-Bretagne
 Le Siège d'Annapolis Royal en 1745 entre la Grande-Bretagne et la France

Voir aussi